Acetato – anione dell'acido acetico di formula 
Acetato – generico sale o estere dell'acido acetico
Acetato – tipo di supporto per la memorizzazione analogica di segnali sonori
Acetato – nome generico attribuito ad un oggetto o ad un materiale costituito da un polimero acetato, in genere acetato di cellulosa